BI kan avse:

 BI – IATA-koden för ett flygbolag, se Royal Brunei Airlines
 BI – en landskod, se Burundi
 BI – ett samlingsbegrepp för organisationer att bättre förstå sin verksamhet och sin omvärld, se Business intelligence
 Handelshøyskolen BI – en utbildningsinstitution i Oslo i Norge

Se även 
 Bi